William Maxwell (1581-1641), ou (1619-1669), foi um escritor escocês e médico, magnetizador "in ordinary"  do rei . É conhecido por sua obra De Medicina Magnetica de 1679. Maxwell ainda é denotado como seguidor de Robert Fludd.

Bibliografia 
 Nicholas Goodrick-Clarke, Tradições esotéricas ocidentais, Oxford University Press, 2008.

Magnetizadores da Escócia